Diplostomum är ett släkte av plattmaskar. Diplostomum ingår i familjen Diplostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Diplostomum